Адна ():

 три библейских персонажа:
 Адна — потомок моавского правителя Пахаф-Моава; жил во времена Ездры и Неемии ();
 Адна (Аднах) — один из тысяченачальников Манассии, перешедших к Давиду в Секелаге ();
 Адна — военачальник при царе Иосафате; имел 300 000 отличных воинов ().
 Адна — в Коране имя матери патриарха Авраама.
 АДНА — химическое соединение «динитрамид аммония».

Примечания